Лига чемпионов ОФК 2014/15, также О-лига 2015 () — 14-й розыгрыш клубного футбольного турнира, проводимого Конфедерацией футбола Океании (ОФК), и 9-й после его реорганизации под нынешним названием. Действующий чемпион — «Окленд Сити».

Победитель Лиги чемпионов ОФК 2015 получит право представлять Океанию на клубном чемпионате мира 2015. Оба финалиста также примут участие в розыгрыше Кубка президента ОФК 2015 (запланированном на ноябрь 2015), в котором также будут участвовать две команды из Азиатской футбольной конфедерации и еще два приглашённых клуба.

Участники 
В турнире приняли участие 15 команд, представлявшие 11 футбольных ассоциаций — членов ОФК. Четыре ассоциации, показавшие лучшие результаты в Лиге чемпионов ОФК 2012/2013 (Новая Зеландия, Фиджи, Таити и Вануату) получили по 2 места в групповом этапе. Ещё три ассоциации (Новая Каледония, Папуа-Новая Гвинея и Соломоновы Острова) получили на групповом этапе по 1 месту. К командам этих стран присоединился победитель предварительного раунда, в котором участвовали представители четырёх развивающихся ассоциаций (Самоа, Тонга, Американское Самоа и Острова Кука).

Предварительный раунд 
Турнир предварительного раунда прошёл в Апиа (Самоа) 7-11 октября 2014 года. 4 команды в однокруговом турнире определили победителя, который получил путёвку на групповой этап Лиги чемпионов ОФК 2014/2015.

Групповой этап 
Матчи группового этапа прошли в Мба и Суве (Фиджи) 11-18 апреля 2015 года. Жеребьёвка группового этапа прошла 5 декабря 2014 года в Окленде. 12 команд, распределённые по 4 корзинам, должны были составить три группы, в рамках которых проходили однокруговые турниры. Победители групп, а также сильнейшая команда из занявших вторые места проходили в стадию плей-офф, где определялся победитель Лиги чемпионов ОФК 2014/2015.

Группа А

Группа В

Группа С

Рейтинг команд, занявших вторые места

Раунд плей-офф

Участники 
  Мба
  Окленд Сити
  Тим Веллингтон
  Гаитша

Сетка

Полуфиналы

Финал

Примечания 

2014/2015